Kouango kan syfta på följande platser:

Centralafrikanska republiken 

 Ouaka (vattendrag i Centralafrikanska republiken, lat 4,99, long 19,93), 
 Kouango (ort), Ouaka, 
 Kouango (subprefektur), Ouaka, 

Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar